Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club Hertha BSC hebben getraind vanaf 1923 tot op heden.

Hertha BSC
Hertha BSC
Trainers